Ichinomiya bezeichnet:
 Ichi-no-miya, den höchsten Schrein einer Provinz Japans. Davon abgeleitet:
 Ichinomiya (Aichi) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Owari,
 Ichinomiya (Chiba) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Kazusa,
 Ichinomiya (Gunma) (eingemeindet in Tomioka) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Kōzuke,
 Ichinomiya (Hoi) (eingemeindet in Toyokawa), auch Mikawa-Ichinomiya, mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Mikawa,
 Ichinomiya (Kumamoto) (eingemeindet in Aso) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Higo,
 Ichinomiya (Okayama) (eingemeindet in Okayama) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Bizen,
 Ichinomiya (Shisō) (eingemeindet in Shisō) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Harima,
 Ichinomiya (Tsuna) (eingemeindet in Awaji) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Awaji und
 Ichinomiya (Yamanashi) (eingemeindet Fuefuki) mit dem ersten Schrein der ehemaligen Provinz Kai.
 ein Lehen mit Sitz in Ichinomiya, Chiba: Ichinomiya (Han)